Хагвеј Колорадо има више значења:

 Хагвеј Колорадо (Пакула), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Хагвеј Колорадо (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Хагвеј Колорадо (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику